Niemcy:
 Pries – dzielnica Kilonii

Osoby:
 Christoph Pries – niemiecki polityk
 Ludger Pries – niemiecki socjolog
 Stefan Pries – niemiecki piłkarz ręczny

Zobacz też:
 Priess
 Prieß
 Pris